Макреш може да се отнася за:

 Макреш, село в област Видин, България;
 Макреш, община в област Видин, България;
 Макреш, село в община Свети Никола, Република Македония;
 Макреш, село в община Старо Нагоричане, Република Македония.